Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2020 se déroule du 14 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Ann Li
  Nao Hibino
  Johanna Larsson
  Barbora Krejčíková
  Anna Kalinskaya
  Kaja Juvan
  Leylah Fernandez
  Shelby Rogers
  Martina Trevisan
  Catherine McNally
  Monica Niculescu
  Liudmila Samsonova
  Greet Minnen
  Elisabetta Cocciaretto
  Harriet Dart
  Antonia Lottner

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2020
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis féminin en 2020
Open d'Australie